Групповая гонка среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 16 октября 2016 года. Дистанция гонки составила 257,5 километра.

Защищал звание чемпиона мира словак Петер Саган, который сумел отстоять своё звание и в финишном спруте опередил своих соперников. Вторым стал Чемпион мира 2011 года великобританец Марк Кавендиш. Третье место сумел вырвать Чемпион мира 2005 года бельгиец Том Бонен. Пьедестал полностью заняли чемпионы прошлых лет.

Участники 
Согласно квотам Международного союза велосипедистов национальные сборные представлены следующим количеством гонщиков:

199 велосипедистов из 48 стран были включены в стартовый протокол групповой гонки, а на старт вышло 197 гонщиков.

Результаты 

146 гонщиков не смогли финишировать или не уложились в лимит времени.

Ссылки 
 Результаты на сайте tissottiming.com

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2016
События 16 октября
Октябрь 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Дохе
Спорт в Катаре в 2016 году
Велоспорт в Катаре
Чемпионаты мира в Катаре